Узбекско-казахстанская граница — государственная граница общей протяжённостью 2351 км, которая проходит между Казахстаном (с юга) и Узбекистаном (с севера).

История

До 1991 года 
В советское время граница между Казахской ССР и Узбекской ССР считалась одной из наиболее урегулированных.

Но существовала сложность в участке длиной примерно 200 км, которая проходила по густонаселённым территориям как со стороны Казахстана (Сарыагачский и Мактааральский районы Южно-Казахстанской области), так и со стороны Узбекистана (Ташкентская и Джизакская области).

На этом участке населённые пункты с обеих сторон плотно срослись, местами граница проходила даже по дворам.

В период с 1920-х до 1950-х годов существовала практика передачи территорий под пастбища в состав других республик.

Она предусматривала передачу во временное пользование определённой площади и проводилась ради увеличения продуктивности животноводства.

Однако, при пользовании «чужими» землями, пользователи не уделяли большого внимания к сохранению таких земель и они теряли свое плодородие.

При этом некоторые территории часто переходили от одной республики к другой, чаще всего такое происходило с Бостандыкским районом Южно-Казахстанской области.

В начале 1950-х годов началось обсуждение полной передачи района в состав Узбекистана и 21 января 1956 года Верховный Совет Казахской ССР издал постановление об обращении в Верховный Совет СССР с запросом о передаче Бостандыкского района общей площадью почти 5 тысяч км² из состава Казахской ССР в состав Узбекской ССР, кроме определённых территорий:
 пастбищ, которые использовались колхозами Джамбульской и Южно-Казахстанской областей;
 земель, что находились под руководством Южного Голодностепского и левой ветви Центрального Голодностепского каналов;
 земель, переданных на временное пользование Узбекской ССР в 1936–1937 годах.
Почти сразу Верховный Совет Узбекской ССР приняла постановление о включении Бостандыкского района и части Голодной степи в состав Узбекской ССР. 13 февраля 1956 года Верховный Совет СССР издал приказ «О частичном изменении границы между Казахской ССР и Узбекской ССР».

Однако после этого продолжался самовольный захват пастбищ на территории Казахстана узбеками.

Первыми начали бить тревогу дирекции Кзилкумского и Чардаринского совхозов Кировского района совхозов и колхозов Арысского района Южно-Казахстанской области. Более 3,5 тысячи км² их земель самовольно использовали колхозы и совхозы Бухарской области.

Общая же площадь «захваченных» земель составила 21 560 км².

Министерство сельского хозяйства СССР поддержало просьбу и выступило с заявлением об оставлении в составе Казахстана участков отгонного животноводства.

Одновременно выдвигалась предложение о досрочном (в договоре значился срок до 1980 года) возврат Келесского фонда площадью 1,5 тысяч км². Параллельно узбекское руководство в 1961 году подало запрос на разрешение использования дополнительной площади земель, который был отклонен Казахской ССР.

В запросе значились земли площадью 3,5 тысяч км² Южно-Казахстанской области и 6 тысяч км² Кзыл-Ордынской области.

Но на фоне возникших проблем, казахское руководство, наоборот, в 1961 году поставило вопрос о передаче из состава Казахской ССР 4 210 км² земель в состав Узбекской ССР. Согласно плану года юго-западная часть Кировского района площадью 4040 км², юг Келесского района площадью 171 км² и участок возле села Полторацьке Сариагачского района площадью 2 км² отходили Узбекской ССР, а взамен Казахская ССР получала лишь 3 км² территории совхоза Чимкурган и 32 км² земель Фермы № 3 совхоза Кзилкумского.

Об отмене такого решения еще в 1962 году выступали Динмухамед Кунаев и Жумабек Ташенев, однако Никита Хрущёв отверг их мысли, а Кунаев даже был смещен с должности 1-го секретаря ЦК КП Казахской ССР (восстановлен в должности в 1964 году, через 2,5 месяца после смещения Хрущева и прихода к власти Бережнева, друга Кунаева).

26 января 1963 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановил передать в состав Узбекской ССР Кировский и Пахта-Аральский районы, Кзилкумский и Чимкурганский сельсоветы Кзылкумского района Чимкентской области общей площадью 9 560 км², а также 15 440 км² пастбищ Чимкентской области и 11 500 км² пастбищ Кзыл-Ордынской области, которые находились в длительном пользовании Узбекской ССР.

25 мая Президиум Верховного Совета Узбекской ССР издал приказ «О частичном изменении границы с Казахской ССР».

19 сентября Президиум Верховного Совета СССР издал приказ «О частичном изменении и уточненный описание республиканских границ между Узбекской ССР и Казахской ССР».

Таким образом, Узбекской ССР отошло 36 630 км² казахской территории.

11 мая 1971 года Президиум Верховного Совета Узбекской ССР издал приказ «О передаче части территории Самаркандской области Узбекской ССР в состав Казахской ССР».

12 мая Президиум Верховного Совета Казахской ССР издал приказ «О включении части территории Сырдарьинской области Узбекской ССР в состав Казахской ССР».

28 июня президиум Верховного Совета СССР издал указ «О частичном изменении границы между Узбекской ССР и Казахской ССР».

В соответствии с этим указом в состав Казахской ССР были возвращены территории Кировского и Пахта-Аральского районов.

Согласно мемуарам Д.А. Кунаева ему удалось вернуть три района, за исключением 2-х совхозов.

После 1991 года 
В ноябре 2001 года между странами было заключено соглашение, согласно которому было описано 96% (2 159 км) государственной границы. Неурегулированными оставались 3 спорных участка — Багыж, Арнасай и Нсан. Окончательная делимитация границ была завершена в сентябре 2002 года.

В частности, возник вопрос только по поводу двух населенных пунктов — Багыж и Туркестанец. Население первого, согласно ещё советскому административному делению, проживало сразу в двух республиках, однако административно подчинялось Сариагачскому району Южно-Казахстанской области. Другое село, Туркестанец, согласно советскими документам 1956 и 1963 годов, принадлежало Узбекистану. Казахстан изначально сделал запрос на передачу обоих сел в свой состав. В обоих ауылах проживало почти исключительно казахское население, для чего активист Ермек Нарымбай ("Министр иностранных дел" "Республики Багыс") тогда провел подворовую перепись населения, с проверкой паспортов, и данные им были лично представлены Министру иностранных дел РК Ерлану Идрисову в Астане в 2001 году (позднее Е.Нарымбай и М.Оразай как представители общественности Казахстана будут включены в Государственную комиссию по делимитации границы РК при МИД РК).

Однако, после переговоров и согласования границ, Багыж и территория площадью 231 га перешли в состав Казахстана, а Туркестанец остался в пределах Узбекистана. Узбекистану также было передано компенсирующие 231 га территории севернее села Саркырама (тем самым выровняв границу), а Казахстану — 517 га восточнее села Багыж при обмене на территорию такой же площади в Кзыл-Ордынской области.

19 октября 2006 года началось строительство 45-километровой стены высотой в 2,5 м на границе между странами в рамках Сарыагашского и Мактааральского районов Казахстана.

С 25 июля по 5 августа 2022 года в г. Алматы состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско- узбекской демаркационной комиссии. В ходе переговоров Стороны завершили согласование текста проекта Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы.

Пункты пропуска 
Порядок работы пунктов пропуска на узбекско-казахской границе регулируется соглашением от 16 ноября 2001 года и протоколами к нему.

Пограничные регионы 
 Регионы Казахстана, граничащие с Узбекистаном:
 
 
  Кызылординская область
  Мангистауская область
  Туркестанская область

 Регионы Узбекистана, граничащий с Казахстаном:
  Республика Каракалпакстан
  Джизакская область
 Навоийская область
 Сырдарьинская область
 Ташкентская область

См. также 
 Казахстанско-узбекистанские отношения

Примечания

Ссылки 
 Перечень пунктов пропуска через узбекско-казахстанскую границу

Границы Казахстана
Границы Узбекистана